Prospekt Vernadskogo – quartiere di Mosca
Prospekt Vernadskogo – stazione della metropolitana di Mosca sulla linea Bol'šaja kol'cevaja
Prospekt Vernadskogo – stazione della metropolitana di Mosca sulla linea Sokol'ničeskaja